Пузовичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Пузовичи — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Пузовичи — деревня в Дятловском районе Гродненской области.
 Пузовичи — до 1964 г. название деревни Партизанская в Гродненском районе Гродненской области.
 Пузовичи — до 1964 г. название деревни Павлово в Слонимском районе Гродненской области.